Списак народних хероја чије презиме почиње на слово К, за остале народне хероје погледајте Списак народних хероја:

 Иван Кавчич Нанде (1913–1943) за народног хероја проглашен 25. октобра 1943. године. 
 Саво Кадовић (1919–1944) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Јоже Кадунц (1925–1944) за народног хероја проглашен 13. септембра 1952. године.  
 Петар Калања (1915–1995) Орденом народног хероја одликован 23. јула 1952. године. 
 Јурај Калц (1908–1942) за народног хероја проглашен 26. септембра 1973. године. 
 Богдан Капелан (1914–1941) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године. 
 Исмет Капетановић (1921–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Јово Капичић (1919–2013) Орденом народног хероја одликован 10. јула 1950. године.  
 Осман Карабеговић (1911–1996) Орденом народног хероја одликован 23. јула 1952. године.  
 Бошко Каралић (1919–1987) Орденом народног хероја одликован 25. септембра 1944. године. 
 Елпида Караманди (1920–1942) за народног хероја проглашена 10. октобра 1951. године.
 Васко Карангелески (1921–1977) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Никола Карановић (1914–1991) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године. 
 Едвард Кардељ (1910–1979) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године. 
 Перо Касаповић (1914–1995) Орденом народног хероја одликован 24. јула 1953. године.  
 Војин Катнић (1915–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Светозар Качар (1914–1944) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године. 
 Душан Кведер (1915–1966) Орденом народног хероја одликован 15. јула 1952. године.  
 Лојзе Кебе (1908–1942) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Анте Келава (1916–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Васо Келечевић (1904–1941) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Милић Кељановић (1915–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Јоже Керенчич (1915–1941) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Милка Керин Похорска (1923–1944) за народног хероја проглашена 21. јула 1953. године.  
 Мијо Керошевић (1920–1946) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године. 
 Фриц Кершич (1908–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Мирко Кесић (1923–1944) за народног хероја проглашен 23. јула 1952. године. 
 Петар Кесић (1918–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Јово Кецман (1914–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Перо Кецман (1921–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Борис Кидрич (1912–1953) Орденом народног хероја одликован 15. јула 1952. године.  
 Мило Килибарда (1913–1983) Орденом народног хероја одликован 21. јула 1953. године.  
 Слава Клавора (1921–1941) за народног хероја проглашена 27. новембра 1953. године.  
 Ђуро Кладарин (1916–1987) Орденом народног хероја одликован 23. јула 1952. године.   
 Јоже Клањшек Васја (1917–1965) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године. 
 Вјекослав Клобучар (1919–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Фрањо Клуз (1912–1944) за народног хероја проглашен 18. маја 1948. године.
 Миланка Кљајић (1924–1943) за народног хероја проглашена 27. новембра 1953. године.  
 Милош Кљајић (1916–1944) за народног хероја проглашен 6. децембра 1944. године. 
 Мирко Кљајић Стари (1912–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Филип Кљајић Фића (1913–1943) за народног хероја проглашен 25. септембра 1944. године. 
 Фрањо Кнебл (1915–2006) Орденом народног хероја одликован 23. јула 1952. године. 
 Владимир Кнежевић Волођа (1915–1942) за народног хероја проглашен 25. септембра 1944. године. 
 Вук Кнежевић (1912–1941) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године. 
 Радован Кнежевић Тихи (1916–1988) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Марко Ковач Шнајдер (1910–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Славко Ковач (1919–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Штефан Ковач (1910–1941) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Бориша Ковачевић Шћепан (1908–1943) за народног хероја проглашен 22. јула 1949. године. 
 Бранко Ковачевић Жика Морнар (1924–1996) Орденом народног хероја одликован 5. јула 1952. године. 
 Василије Ковачевић Чиле (1911–1961) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Вељко Ковачевић (1912–1994) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године. 
 Војин Ковачевић (1913–1941) за народног хероја проглашен 14. децембра 1949. године. 
 Војо Ковачевић (1912–1997) Орденом народног хероја одликован 10. јула 1952. године. 
 Ђуран Ковачевић (1916–2007) Орденом народног хероја одликован 13. марта 1945. године. 
 Милош Ковачевић (1910–1943) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године. 
 Мирко Ковачевић (1916–1941) за народног хероја проглашен 21. децембра 1951. године.
 Митар Ковачевић (1916–1979) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.  
 Радослав Ковачевић (1919–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Радован Ковачевић Максим (1919–1943) за народног хероја проглашен 5. јула 1952. године. 
 Сава Ковачевић (1905–1943) за народног хероја проглашен 6. јула 1943. године. 
 Иван Ковачич Ефенка (1921–1963) Орденом народног хероја одликован 21. јула 1953. године. 
 Јоже Ковачич (1916–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Оскар Ковачич (1908–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Лазо Колевски (1918–1942) за народног хероја проглашен 9. октобра 1953. године. 
 Лазар Колишевски (1914–2000) Орденом народног хероја одликован 30. јула 1952. године.  
 Алојз Колман Марок (1911–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Славко Комар (1918–2012) Орденом народног хероја одликован 23. јула 1952. године.  
 Милош Коматина (1885–1943) за народног хероја проглашен 10. јула 1953. године. 
 Стојан Комљеновић Чока (1920–1943) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године.
 Данило Комненовић (1915–2001) Орденом народног хероја одликован 23. јула 1952. године. 
 Раде Кондић (1916–1944) за народног хероја проглашен 13. марта 1945. године. 
 Радоје Контић (1919–1943) за народног хероја проглашен 13. јула 1953. године. 
 Драгица Кончар (1915–1942) за народног хероја проглашена 23. јула 1952. године.  
 Марко Кончар Бура (1919–1942) за народног хероја проглашен 23. јула 1952. године. 
 Раде Кончар (1911–1942) за народног хероја проглашен августа 1942. године.  
 Василије Копривица (1919–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Душан Кораћ (1920–1998) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Милан Корица Ковач (1919–1987) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Стеван Корица (1916–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Ђуро Косановић (1917–1943) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године. 
 Стане Косец (1913–1941) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Иван Косовел (1912–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Перо Косорић (1918–1969) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године. 
 Светозар Косорић (1913–1943) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године. 
 Благоје Костић Црни (1919–1943) за народног хероја проглашен 5. јула 1952. године.  
 Илија Костић (1911–1992) Орденом народног хероја одликован 24. јула 1953. године.  
 Мартин Котар (1922–1944) за народног хероја проглашен 13. септембра 1952. године.  
 Богдан Котлица (1907–1942 за народног хероја проглашен 13. јула 1953. године.  
 Франц Кочевар (1918–2005) Орденом народног хероја одликован 15. јула 1952. године.  
 Фана Кочовска-Цветковић (1927–2004) Орденом народног хероја одликована 9. октобра 1953. године.  
 Душан Кошутић (1912–1945) за народног хероја проглашен 1. фебруара 1946. године.
 Иван Стево Крајачић (1906–1986) Орденом народног хероја одликован 23. јула 1952. године.  
 Борис Крајгер (1914–1967) Орденом народног хероја одликован 4. септембра 1953. године.
 Душан Крајгер (1908–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Јосип Краш (1900–1941) за народног хероја проглашен 26. јула 1945. године.
 Отмар Креачић (1913–1992) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.  
 Франц Кресе (1919–1980) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.  
 Иван Кркач (1911–1942) за народног хероја проглашен 9. фебруара 1952. године.  
 Макс Крмељ (1910–2004) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.  
 Рудолф Крофлин (1916–1941) за народног хероја проглашен 14. децембра 1949. године.  
 Бранко Крсмановић (1915–1941) за народног хероја проглашен 9. маја 1945. године. 
 Вицко Крстуловић (1905–1988) Орденом народног хероја одликован 23. јула 1952. године.  
 Урош Крунић (1914–1973) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.  
 Гојко Крушка (1922–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Вукман Крушчић (1909–1942) за народног хероја проглашен 12. јула 1949. године. 
 Максим Кујунџић (1923–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Милан Кукић (1914–1943) за народног хероја проглашен 23. јула 1952. године.  
 Никола Кукић (1914–1941) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Цвијо Кукољ (1917–1944) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Марко Кулић (1914–1941) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Данила Кумар (1921–1944) за народног хероја проглашена 20. децембра 1951. године. 
 Милош Купрес (1920–1942) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године. 
 Милан Купрешанин (1911–2005) Орденом народног хероја одликован 23. јула 1952. године.  
 Милка Куфрин (1921–2000) Орденом народног хероја одликована 23. јула 1953. године.  
 Антонија Куцлар (1896–1942) за народног хероја проглашена 21. јула 1953. године.  
 Милан Куч (1906–1943) за народног хероја проглашен 11. јула 1945. године.  
 Милинко Кушић (1912–1943) за народног хероја проглашен 9. маја 1945. године.

Напомене

Референце

Литература